Мурос:

 Мурос (Испания) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.
 Мурос (комарка) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.
 Мурос-де-Налон — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия.
 Мурос (Сардиния) — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Сассари.